Rollenschneider sind Schneidgeräte mit kreisscheibenförmiger Messerklinge:
 zum Trennen von Rohren, siehe Rohrabschneider
 zum Schneiden von Pizza oder Ähnlichem, siehe Pizzaschneider
 gegen eine feste, gerade Schneide arbeitend, u. a. zum Trennen von Papier, siehe Rollenschere
 Maschine in der Papierausrüstung (Papierverarbeitung) zur Herstellung verkaufsfähiger Rollenformate (Fertigrollen) aus Tambouren (Mutterrollen), siehe Papierherstellung und Papier

Siehe auch: